Ženská dvouhra French Open 2013 probíhala v závěru května a první polovině června 2013. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich si účast zajistilo v kvalifikačním turnaji. Obhájkyní titulu byla ruská světová dvojka Maria Šarapovová.

V semifinále Serena Williamsová deklasovala pátou nasazenou Italku Saru Erraniovou 6–0 a 6–1, což sedminásobná šampiónka z Paříže Chris Evertová zhodnotila jako nejlepší výkon tenistky na antuce, který ve svém životě viděla.

Druhá pařížská trofej pro Serenu Williamsovou 
Vítězkou se stala americká světová jednička Serena Williamsová, která ve finále zdolala druhou hráčku žebříčku Marii Šarapovovou z Ruska po setech 6–4 a 6–4. Poměr vzájemných utkání navýšila na 14–2 a šňůru neporazitelnosti proti Rusce prodloužila na třináct zápasů. Poprvé od Australian Open 2004 do finále grandslamu postoupily dvě nejvýše nasazené hráčky. Na French Open k této situaci naposledy předtím došlo v roce 1995.

Po jedenácti letech Williamsová získala pohár Suzanne Lenglenové pro šampionku Roland Garros. Celkově vybojovala 16. grandslam ve dvouhře a 52. singlovou trofej kariéry. Ve 31 letech a 8 měsících se stala nejstarší šampiónkou Roland Garros v otevřené éře tenisu, (rekord překonala v roce 2015) a třetí nejstarší vítězkou grandslamu. Výhrou ve finále prodloužila sérii neporazitelnosti na 31 utkání trvající od Miami Open, respektive od dubna 2012 zaznamenala aktivní bilanci 91–5. 

Jedenáctiletý rozdíl mezi dvěma tituly na témže Grand Slamu (2002 a 2013) představoval vůbec nejdelší období otevřené éry. Po Martině Navrátilové, Chris Evertové a Steffi Grafové se Američanka stala čtvrtou hráčkou open éry, která dokázala vyhrát každý z grandslamů alespoň dvakrát. Do žebříčku WTA si připsala 2 000 bodů a získala částku 1 500 000 eur.

Při převzetí poháru z rukou trojnásobné grandslamové vítězky pařížského majoru Arantxy Sánchezové Vicariové sdělila Williamsová ve francouzštině: „Bylo to velmi těžké. Po jedenácti letech je to neuvěřitelné. Chci se sem vrátit a vyhrát znovu. Myslím, že jsem Pařížanka.“ Šarapovová dodala: „Během celého roku i v průběhu tohoto turnaje hrála strašně dobře. Gratuluju jí.“

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2013